Die U-15-Fußball-Südamerikameisterschaft 2017 fand vom 5. bis zum 19. November 2017 statt. Es war die achte Ausgabe des Turniers.

Nur Spieler, die nach dem 1. Januar 2002 geboren wurden, waren teilnahmeberechtigt. Das Turnier sollte auch zur Qualifikation für die Olympischen Jugendspiele 2018 in Buenos Aires sein. Für die Jugendspiele wurde der Fußball durch Futsal ersetzt.

Aus der Veranstaltung ging die U-15 Argentiniens zum ersten Mal als Sieger hervor. Torschützenkönig des Turniers war mit zehn erzielten Treffern der Kolumbianer Juan Alegría.

Spielorte 
Die Partien der U-15-Südamerikameisterschaft wurden in drei Stadien ausgetragen:

 Estadio Malvinas Argentinas – Mendoza – 40.268 Plätze
 Estadio Víctor Antonio Legrotaglie – Mendoza – 14.000 Plätze
 Estadio del Bicentenario – San Juan – 25.286 Plätze

Modus 
Gespielt wurde eine Vorrunde in zwei Gruppen zu je sechs Mannschaften. Die anschließende Finalphase mit den zwei gruppenbesten Mannschaften wurde im KO-Modus ausgetragen. Hier trafen in einem Halbfinale die Gruppenersten auf die Gruppenzweiten. Die Halbfinalsieger zogen ins Finale ein, die Unterlegenen spielten den dritten Platz aus.

Die Spielzeit betrug 80 Minuten pro Partie mit einer Halbzeitpause von 15 Minuten. Für Vergehen konnten Spieler auch anstatt mit einer Strafkarte mit einem achtminütigen Feldverweis geahndet werden. Im Laufe einer Partie konnten fünf Spieler ausgewechselt werden.

Es nahmen am Turnier die 10 Nationalmannschaften des CONMEBOL Argentinien, Bolivien, Brasilien, Ecuador, Kolumbien, Paraguay, Peru, Uruguay und Venezuela sowie zwei Gastmannschaften aus der UEFA (Kroatien und Tschechien) teil.

Die Zuordnung zu den Gruppen wurde am 13. Oktober 2017 durchgeführt. Hierbei wurde Argentinien als Gastgeber in Gruppe A und Brasilien als Titelverteidiger in Gruppe B gesetzt.

Vorrunde 
Im Falle eines Punktegleichstands wurde die Klassifizierung nach folgendem System vorgenommen:
 Tordifferenz
 Erzielte Tore
 Direkter Vergleich
 Auslosung

Gruppe A 

|-
| 2. Spieltag

|}
|-
| 3. Spieltag

|}
|-
| 4. Spieltag

|}
|-
| 5. Spieltag

|}

Gruppe B 

|-
| 2. Spieltag

|}
|-
| 3. Spieltag

|}
|-
| 4. Spieltag

|}
|-
| 5. Spieltag

|}

Finalrunde

Turnierplan

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Weblinks

Einzelnachweise 

2017
Fußball (Argentinien)
Fußballveranstaltung 2017
Sportveranstaltung in Argentinien